Ass Worship — серія порнофільмів режисера Жуля Джордана та студії Evil Angel. Перша частина вийшла  року. До 2015 року було знято 16 частин серії. В основному серіал містить сцени анального сексу в гонзо- стилі.

Серія виграла кілька AVN Awards, таких як Best Anal-Themed Feature (Найкращий фільм з анальною темою) та Best Anal-Themed Series (Найкращий серія анальної тематики). Окремі фільми серії також отримали номінації AVN.

Актори 

 Ass Worship: There is a God (2001): 2h:20min : Belladonna, , Kaylee (IMDb ), Jewel De’Nyle, Sandy Knight (IMDb ), Jules Jordan, Erik Everhard, , 
 Ass Worship 2 (2002): Belladonna, , , Aurora Snow, Shyla Stylez
 Ass Worship 3 (2002): , Alaura Eden, Linda Friday, , Jeanie Rivers
 Ass Worship 4 (2003): Ayana Angel, Linda Friday, Katja Kassin, Olivia O’Lovely, Austin O'Riley
 Ass Worship 5 (2003): April Flowers, Kaylynn, Tiffany Mynx, Olivia O’Lovely, Lauren Phoenix, Mika Tan
 Ass Worship 6 (2004): August Night, Vanessa Blue, Jada Fire, Gia Paloma, Jayna Oso, Katja Kassin
 Ass Worship 7 (2005): Flower Tucci, Brooke Haven, Katsuni, Vanessa Lane, Gia Paloma, Lauren Phoenix
 Ass Worship 8 (2005): Kami Andrews, Mary Anne, Lanny Barbie, Georgia Peach, Tiffany Rayne, Terri Summers
 Ass Worship 9 (2006): Mia Banggs, Eve Lawrence, Tory Lane, Naomi, Sandra Romain, Shyla Stylez, Velicity Von, Tyla Wynn
 Ass Worship 10 (2007): Aubrey Adams, August Night, Julia Bond, Jenny Hendrix, Brianna Love, Annette Schwarz
 Ass Worship 11 (2009): Lisa Ann, Jenny Hendrix, Phoenix Marie, Kristina Rose, Sara Sloane, Alexis Texas
 Ass Worship 12 (2010): Jynx Maze, Asa Akira, Ava Rose, Angel Vain, Katie Summer, Amy Brooke, Mariah Milano
 Ass Worship 13 (2011): Phoenix Marie, Jada Stevens, Jynx Maze, Kristina Rose, Kelly Divine, Krissy Lynn, Franceska Jaimes, Nacho Vidal
 Ass Worship 14 (2012): Remy LaCroix, AJ Applegate, Jada Stevens, Mischa Brooks, Sheena Shaw, Rachel Starr
 Ass Worship 15 (2014): , Kagney Linn Karter, Anikka Albrite, Jada Stevens, Kimmy Olsen, 
 Ass Worship 16 (2015): Anikka Albrite, Mia Malkova, , Amirah Adara, , Klara Gold,
 Ass Worship 17 (2019): 3h:15min : Лана Роудс, Abella Danger, Savannah Bond (IMDb), , , Jules Jordan, ,

Нагороди 
 2003: AVN Award — Best Anal-Themed Series
 2004: AVN Award — Best Anal-Themed Series
 2004: AVN Award — Best Anal-Themed Feature — Ass Worship 4 — Jules Jordan/Evil Angel Productions
 2005: AVN Award — Best Anal-Themed Series
 2006: AVN Award — Best Anal-Themed Feature — Ass Worship 7 — Jules Jordan/Evil Angel Productions
 2006: AVN Award — Best Tease Performance — Katsuni — Ass Worship 7
 2007: XRCO Award — Best Gonzo Series
 2008: AVN Award — Best Anal-Themed Release — Ass Worship 10 — Jules Jordan/Evil Angel Productions
 2010: AVN Award — Best Anal-Themed Release — Ass Worship 11 — Jules Jordan/Evil Angel Productions
 2015: XBIZ Award — Gonzo Release of The Year — Ass Worship 15

Посилання 
 

Порнографічні фільми США
Серії порнографічних фільмів
Фільми США 2001